Михайлово () — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

Население 
В селе проживает 1004 жителей, из которых совершеннолетних 803. Средний возраст — 40,5 года (мужчины — 39,7 года, женщины — 41,3 года). В населённом пункте 352 домохозяйств, среднее число членов в которых — 2,85 (данные переписи 2002 года).

Населённые пункты Воеводины